Elara može značiti:

 Elara (mitologija), majka Tityasa u grčkoj mitologiji
 Elara (mjesec), jupiterov satelit